Шри-Ганганагар:

 Ганганагар — город в северо-западной части Индии, в штате Раджастхан.
 Ганганагар — округ в индийском штате Раджастхан.